Franciscus Junius (theoloog) (1545–1602), Nederlands theoloog
 Franciscus Junius (filoloog) (1589–1677), Nederlands filoloog